Гарабатос има више значења:

 Гарабатос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гарабатос, Гарабатос ла Естансија (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Гарабатос (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гарабатос (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гарабатос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику